Pinang Jaya (Sungai Pinang), een plaats in Indonesië
Pinang Jaya (Pelangiran), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing